Eutropis este un gen de șopârle din familia Scincidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe 

Eutropis